Račić ist der Familienname folgender Personen:

 Danijel Račić (* 1997), serbischer Fußballspieler
 Dragoslav Račić (1905–1945), serbischer Tschetnik-Führer
 Igor Račić (* 1983), bosnischer Tennisspieler
 Josip Račić (1885–1908), kroatischer Maler
 Krešimir Račić (1932–1994), kroatischer Hammerwerfer
 Luka Racic (* 1999), dänischer Fußballspieler
 Marko Račič (1920–2022), jugoslawischer Leichtathlet
 Puniša Račić (1886–1944), jugoslawischer Politiker und Attentäter
 Stevan Račić (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Uroš Račić (* 1998), serbischer Fußballspieler